Bee Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Hill (Alabama)
 Bee Hill (Amerikanische Jungferninseln)
 Bee Hill (Berkshire County, Massachusetts)
 Bee Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Bee Hill (Missouri)